Genouilly ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Genouilly (Cher) im Département Cher
Genouilly (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire

Siehe auch:
Charles Rigault de Genouilly (1807–1873), französischer Admiral und Marineminister des Zweiten Kaiserreichs
Genouillé